Лас Кањас де Ариба има више значења:

 Лас Кањас де Ариба (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кањас де Ариба (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику